Марсе́ль Ламбе́р () — французские имя и фамилия:

 Ламбер, Марсель (1919—2000) — канадский политик.
 Ламбер, Марсель (1876—?)— французский футболист, призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
  (1847—1928) — французский архитектор, главный архитектор Версаля и Трианона в 1888—1912 годах.